Tamara Mikhaïlovna Ivanova-Issaïeva (, ) est une critique gastronomique et sommelière, interprète simultané de français, journaliste blogueuse.

Biographie 
Elle étudie à la faculté des lettres de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg (1973-1978). 

Traductrice de Dominique Perrault pour la deuxième scène du théâtre Mariinsky (2005-2007).
Rédacteur en chef de l'édition russe-anglais du guide Pulse St. Petersburg (2007-2009).
Membre du jury des prix du restaurant Les 50 meilleurs restaurants du monde (par Restaurant-magazine, Londres), Où manger (50 meilleurs restaurants à Saint-Pétersbourg), Le meilleur de la profession, "Menu et compte, TimeOut SPb, Chien.ru.
Auteur de la partie chinoise du guide Aficha, les Restaurants de Saint-Pétersbourg.
Navigateur des sites Fontanka.ru (2009-2011) et Rosbalt (2012—2014, 2016—2017).
Navigateur de restaurant pour les sites Restoclub (2014—2016) et Restorating (de 2016 à aujourd'hui).
Auteur d'articles dans des magazines Where, TimeOut, Robb Report, FHM, Gastronom, Bereg, Na Nevsky, Sapsan, etc.
Auteur des livres Love for Three Restaurants (Helvetika, 2015), 50 Best Restaurants in St. Petersburg (Spoon Guide, 2018), Guide to St. Petersburg Restaurants (co-écrit, Aficha Industries, 2006).
Traducteur d'Alain Ducasse sur le projet de restaurant Ducasse à Saint-Pétersbourg (2011–2014).
Commentateur de restaurant pour la station de radio Vesti FM (2010), commentateur de restaurant pour Business FM (2014—2015), participant à des programmes de restaurant sur la radio Baltika (2016—2017).
Conférencier aux symposiums Journalism 3D et à la Independent Radio Foundation (Saint-Pétersbourg, Moscou 2013-2015), conférencier invité à l'École libre de journalisme (Kiev, 2016—2017).
Colonne principale  (2013—2014) dans l'émission télévisée "RestOran" (TNT et la chaîne locale Saint-Pétersbourg).
Expert et co-animateur de l'émission Kitchen Duty TV de la chaîne Food TV (2017).
À plusieurs reprises, elle écrit pour les éditions Gastronom, Pod degree, Time Out Petersburg, Pulse, Robb Report, et elle est l'auteur de la partie chinoise du guide Aficha: les Restaurants de Saint-Pétersbourg.

Notes et références

Publication

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissance à Saint-Pétersbourg
Étudiant de l'université de Léningrad
Critique gastronomique du XXIe siècle
Journaliste russe du XXIe siècle
Blogueur russe